Rosindol steht für:

 eine frühere Bezeichnung des slowakischen Ortes Ružindol
 einen Farbstoff aus der Gruppe der Rosindole